Dogma – ósmy album studyjny zespołu the GazettE. Został wydany 26 sierpnia 2015 roku nakładem Sony Music Entertainment Japan w Japonii. 2 października JPU Records wprowadziło wydawnictwo do obiegu na rynek europejski. 

Album uplasował się na 3. miejscu rankingu tygodniowego Oricon i utrzymał się na tej pozycji przez osiem pierwszych tygodni. 

Wydawnictwo utrzymane jest w stylistyce rocka.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Edycja regularna

Dysk 1

Edycja limitowana

Dysk 2

Dysk 3

Rozszerzona edycja limitowana 
 Fotografie A4 (80 stron)
 Książeczka A4 (64 strony)

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

 Zespół the GazettE w składzie
 Ruki – śpiew, tekst
 Reita – gitara basowa
 Kai – perkusja
 Uruha – gitara prowadząca
 Aoi - gitara prowadząca

 Inni
 The GazettE – muzyka, główny producent
 Erika Shimada – inżynier dźwięku
 Ted Jensen – mastering
 Masatake Osato – inżynier dźwięku

Linki zewnętrzne 

  (jap.)
 Dyskografia na oficjalnym profilu grupy w witrynie Sony (jap.)

Przypisy 

Albumy The Gazette
Albumy muzyczne wydane w roku 2015